Му́рашев (, Мурашёв) (м), Му́рашева (, Мурашёва) (ж) — русская фамилия, этимологически восходящая к диалектному мураш — «муравей».
 Мурашев, Алексей Андрианович (1919—1999) — лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 Мурашёв, Аркадий Николаевич (род. 1957) — российский политик, народный депутат СССР, Депутат Государственной Думы, начальник ГУВД Москвы в 1991—1992 годах.
 Мурашёв, Николай Семёнович (1925—2007) — советский разведчик.
 Мурашева, Галина Фёдоровна (род. 1932) — советский историк, востоковед.